Itilleq bezeichnet:
 Itilleq, Ort im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Itilleq (Nanortalik), Ort im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Itilleq (Bucht, Ilulissat), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Itilleq (Bucht, Qeqertarsuaq) (Laksebugt), Bucht im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Itilleq (Fjord), Fjord im Distrikt Nuuk, Grönland
 Itilleq (Insel) (Eggers Ø), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland